Inavguracija (latinsko inauguratio) je lahko:
 slovesna otvoritev, odprtje
 slovesna podelitev funkcije ali naziva (npr. rektor)
 slovesna podelitev naslova (npr. doktor)